Rue des Païens peut désigner :
 la Rue des Païens à Strasbourg,
 la Rue des Païens à Wasselonne.